John Dominic Crossan – accademico e storico irlandese
 Johnny Crossan – ex calciatore nordirlandese
 Sarah Crossan – scrittrice irlandese